Csehország
  Mníše, település a Libereci járásban
 Mníšek pod Brdy, település a Nyugat-prágai járásban
 Mníšek, Nová Ves v Horách településrésze a Mosti járásban
 Mníšek, Stříbřec településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Lengyelország
 Mnisztwo (csehül Mnísek vagy Mnichy), Cieszyn városrésze a Sziléziai vajdaságban
 Szlovákia
 Poprádremete (1899-ig Mnisek, szlovákul Mníšek nad Popradom), község az Eperjesi kerület Ólublói járásában
 Szepesremete (szlovákul Mníšek nad Hnilcom), község a Kassai kerület Gölnicbányai járásában